ASIO je lahko:
 Audio Stream Input Output
 Avstralska varnostno-obveščevalna organizacija (Australian Security Intelligence Organisation)
 Asio, rod sov

Glej tudi